Whitehall (Londen), een straat in Londen
Palace of Whitehall, van 1530 tot 1698 de voornaamste Londense residentie van de Engelse koningen
 Whitehall (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Whitehall (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Whitehall (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Whitehall (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Whitehall (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Whitehall (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Whitehall (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Zie ook 
 White Hall (doorverwijspagina)